

Patronymes 
Balleri est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 David Balleri (1969-), joueur et entraîneur de football italien
 Mario Balleri (1902-1962), rameur d'aviron italien

Patronyme italien